Шив:

 Шив — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Приморская Шаранта.
 Шив сена — индийская националистическая ультраправая политическая партия.